Ziesel je nemški in avstrijski priimek.

Znani nosilci priimka 
 Günther Ziesel - avstrijski televizijski novinar
 Kurt Ziesel - nemški novinar
 Franc Ziesel - mariborski zidarski mojster, sin Matije Mateja Ziesla
 Matija Matej Ziesel - mariborski zidarski mojster, oče Franca Ziesla
 Steven Ziesel - ameriški častni profesor na Univerzi Severne Karoline